Milo (/ ˈmaɪloʊ /; стилизовано под MILO) — это солодовый порошковый продукт со вкусом шоколада, производимый Nestlé, обычно смешанный с молоком, горячей водой или обоими способами для производства напитка. Первоначально он был разработан в Австралии Томасом Мэйном в 1934 году.

Обычно продаваемый в виде порошка в зелёной жестяной банке, часто изображающий различные спортивные занятия, Milo доступен в некоторых странах в виде предварительно смешанного напитка, который впоследствии был превращен в закусочную, хлопья для завтрака и протеиновые мюсли. Его состав и вкус различаются от страны к стране.

Майло сохраняет значительную популярность в самых разных странах мира, особенно в Австралазии, Азии и Африке.

Австралийские напитки
Безалкогольные напитки
Малайзийская кухня
Торговые марки Nestlé
Энергетические напитки